734 steht für:
 734 n. Chr.
 Boeing 737-400 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: